Krstac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Krstac, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Krstac, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Krstac, un village situé dans la municipalité de Budva ;
en Serbie
le mont Krstac, une montagne de Serbie ;
Krstac, un village situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
Krstac, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Kërstec/Krstac, un village situé au Kosovo, dans la commune (municipalité) de Dragash/Dragaš (selon le Kosovo) ou de Gora (selon la Serbie), district de Prizren.

Autre 
Le Krstač est une variété de raisin blanc originaire du Monténégro.